Il campionato europeo di pallavolo maschile Under-20 è una competizione pallavolistica, organizzata dalla CEV, per squadre nazionali europee, riservata a giocatori con un'età inferiore di 20 anni.

Albo d'oro

Medagliere

Collegamenti esterni